Alekszej Andrejevics Hovanszkij (1814–1899) orosz tanár, filológus, műfordító, az első orosz nyelvtudományi folyóirat, a Filológiai jegyzetek szerkesztő-kiadója
 Alekszej Igorevics Hovanszkij (1987) Európa-bajnoki ezüstérmes, világbajnoki bronzérmes orosz tőrvívó